Лечон:
 Лечон — испанский муниципалитет;
 Лечон — праздничное блюдо филиппинской кухни, поросёнок на вертеле.